Der Begriff Bleu de Gascogne (blauer Gascogner) bezeichnet mehrere Hunderassen gascognischen Ursprungs mit blauem Fell sowie eine Rasse der Haustaube: 

 Grand Bleu de Gascogne
 Petit Bleu de Gascogne
 Basset bleu de Gascogne
 Griffon bleu de Gascogne
 Bleu de Gascogne (Taube)